The Magic Flute steht für:

 The Magic Flute, Originaltitel des französisch-britischen Spielfilmes Kenneth Branagh – Die Zauberflöte von Kenneth Branagh (2006)
 The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte, deutscher Spielfilm von Florian Sigl (2022)

Siehe auch:
 Die Zauberflöte (Begriffsklärung)